Caluk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Caluk, administrativ by, Jawa Timur,

Malaysia 

 Caluk (mukim i Malaysia), Terengganu, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar